Аттила Репка (; ) — венгерский борец греко-римского стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, десятикратный чемпион Венгрии (1987, 1989, 1990—1996 по греко-римской борьбе и 1987 года по вольной борьбе)

Биография 
Начал заниматься борьбой в 1978 году. До 1987 года боролся на юниорских соревнованиях, выиграв несколько национальных титулов. В 1985 году занял седьмое место на чемпионате Европы среди юниоров. В 1986 году стал чемпионом мира среди юниоров по греко-римской борьбе и бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров по вольной борьбе. В том же году в возрастной категории espoir стал бронзовым призёром чемпионата Европы по вольной борьбе и после этого выступал в международных соревнованиях только в греко-римской борьбе. В 1986 же году занял четвёртое место на розыгрыше Кубка мира уже среди взрослых. В 1987 году стал чемпионом Венгрии и по греко-римской, и по вольной борьбе, занял третье место на турнире Золотой Гран-при, шестое на чемпионате Европы, пятое на чемпионате мира в возрастной категории espoir, девятое на регулярном чемпионате мира, восьмое на Гала Гран-при FILA. В 1988 году в первый раз стал чемпионом Европы и победил на Гала Гран-при FILA.

На Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле боролся в категории до 68 килограммов (лёгкий вес). Участники турнира, числом в 30 человек в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. В каждой группе определялись четыре борца с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений) и они разыгрывали между собой места с первое по восьмое. Победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места и так далее. Аттила Репка смог пробиться в четвёрку лучших в группе и в схватке за седьмое место проиграл, оставшись восьмым.

В 1989 году был третьим на Гран-при Германии, пятым на чемпионате мира и во второй раз победил на чемпионате Европы. В 1990 году был третьим на Гран-при Германии и чемпионате мира, четвёртым на чемпионате Европы. В 1991 году был бронзовым призёром чемпионата Европы и лишь 11-м на чемпионате мира. В 1992 году последовательно завоевал серебряные медали на Золотом Гран-при, Гран-при Германии и чемпионате Европы.

На Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне боролся в категории до 68 килограммов (лёгкий вес). Участники турнира, числом в 19 человек в категории, были разделены на две группы. Регламент, в основном, остался прежним, только в финальные схватки из группы выходили по пять лучших спортсменов в группе. Аттила Репка уверенно прошёл весь турнир, и в напряжённой финальной схватке вырвал золотую медаль у Ислама Дугучиева, выступавшего за Объединённую команду.

В 1993 году был шестым на Гран-при Германии, в 1994 стал трёхкратным чемпионом Европы, в 1995 году серебряным призёром чемпионата мира. В 1996 году стал четырёхкратным чемпионом Европы.

На Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте боролся в категории до 68 килограммов (лёгкий вес). После первого круга, борцы делились на две таблицы: победителей и побеждённых. Победители продолжали бороться между собой, а побеждённые участвовали в утешительных схватках. После двух поражений в предварительных и классификационных (утешительных) раундах, борец выбывал из турнира. В ходе турнира, таким образом, из таблицы побеждённых убывали дважды проигравшие, но она же и пополнялась проигрывающими из таблицы победителей. В конечном итоге, определялись восемь лучших борцов. Не проигравшие ни разу встречались в схватке за 1-2 место, выбывшие в полуфинале встречались с победителями утешительных схваток и победители этих встреч боролись за 3-4 места и так далее. В категории боролись 22 спортсмена. Проиграв две схватки, Аттила Репка из турнира выбыл.

После игр окончил карьеру, перешёл на тренерскую работу. С 2006 года был тренером сборной Венгрии и тренером клуба Diósgyőri .

По профессии повар. Ещё во время карьеры занялся политикой. В 1994 и 1998 годах избирался депутатом в Национальное Собрание Венгрии от партии Фидес — Венгерский гражданский союз. С 2002 года политик местного уровня.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Венгрии
Олимпийские чемпионы по борьбе
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по греко-римской борьбе
Борцы лёгкого веса
Почётные граждане Мишкольца
Члены партии «Фидес»
Чемпионы Венгрии по борьбе